Jos Houben est un nom d'origine néerlandaise nom porté par plusieurs personnes :
 Jos Houben (1919-), homme politique belge ;
  (1951-), homme politique néerlandais ;
 Jos Houben (1959-), acteur comique et metteur en scène belge.

Voir aussi